

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nowe Czaple – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Nowe Czaple – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca

Zobacz też 
 Stare Czaple, Czaple, Czaple Nowe, Czapielsk